Чемпионат Венгрии по фигурному катанию (; ) — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Венгрии.

Соревнования в настоящее время проходят на двух уровнях: «взрослые» () и юниоры (). Медали разыгрываются в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Из-за малого количества участников не во все года соревнования проводятся по всем дисциплинам.

Чемпионат Венгрии по фигурному катанию один из старейших в мире. Впервые соревнования прошли в 1900 году. В них мужчины соревновались наравне с женщинами. Соревнования отдельно среди женщин-одиночниц впервые прошли в 1924 году.

С 2014 года федерация Венгрии присоединилась к совместному чемпионату Польши, Чехии и Словакии.

Медалисты

Мужчины 

 * — Между 1900 и 1922 годом женщины участвовали в соревнованиях наравне с мужчинами

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 Сайт венгерской Федерации конькобежцев , 
 

Фигурное катание в Венгрии